Джефф Кроссли (, 11 мая 1921, Бэслоу, Дербишир — 7 января 2002, Оксфордшир) — британский автогонщик.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Частная заявка
! Alta GP
! Alta 1,5 L4С
! 

|}

Ссылки 
 Профиль в Энциклопедии Формулы-1

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alta
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Руководители команд Формулы-1